George Brown Político Británico 

 George R. Brown: empresario estadounidense
 George Edwards Brown: ancestro de la Familia Edwards en Chile
 George Brown (baloncestista), atleta estadounidense

Véase también 
 George Browne, religioso irlandés